Мартыщенко () — украинская фамилия. Известные носители:
 Мартыщенко, Митрофан Борисович (Греков; 1882—1934) — советский художник-баталист.
 Мартыщенко, Михаил Гаврилович (1912 — ?) — советский летчик-истребитель и ас Второй мировой войны.